Faulkner kan avse följande personer:

 Charles James Faulkner
 Damien Faulkner
 David Faulkner
 Ellie Faulkner
 Harry Faulkner
 Max Faulkner, golfspelare
 Richie Faulkner
 William Faulkner, författare

Engelska efternamn